Флаг муниципального образования «Город Вилю́йск» Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 декабря 2000 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 730.

Описание 
«Флаг города Вилюйска представляет собой прямоугольное голубое полотнище с изображением бегущего белого оленя. Отношение длины полотнища к ширине 3:2».

Символика 
Флаг, разработанный на основе герба города Вилюйска, языком геральдических символов гармонично отражает историю становления города и природные особенности окрестностей города.

Изображение на флаге бегущего оленя знак того, что в округе города, великое множество этих зверей.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Примечания 

Флаги с изображением оленя